Christian Olsen har flere betydninger:

 Christian Olsen – dansk fodboldspiller
 Christian Olsen (løber) –dansk løber